Wicekonsulat Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis (Consulate of the Republic of Poland) – polska placówka konsularna działająca w okresie międzywojennym w St. Louis w stanie Missouri, Stany Zjednoczone.

Urząd powołano w 1922 w St. Louis w randze wicekonsulatu. Działał do 1924. Jego kompetencje przejął Konsulat Generalny RP w Chicago.

Jedynym kierownikiem konsulatu był wicekonsul Władysław Kozłowski.

Zobacz też 
 Ambasada RP w Waszyngtonie
 Konsulat Generalny RP w Chicago
 Konsulat Generalny RP w Houston
 Konsulat Generalny RP w Los Angeles
 Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
 b. Konsulat RP w Buffalo
 b. Konsulat RP w Detroit
 b. Konsulat RP w Pittsburghu
 b. Konsulat RP w San Francisco
 Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku

Przypisy

Bibliografia 
 Register of the Dept. of State, Diplomatic Service Washington 1925
 Wojciech Skóra: Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 953 s., 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II Ameryka Północna i Południowa 1918–2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon Warszawa 2008, 224 s., 

Saint Louis
St. Louis
Stosunki polsko-amerykańskie